Auxesis é um gênero monotípico de cerambicídeo da tribo Auxesini, com distribuição na África Central e Ocidental.

Espécie
 Auxesis gabonicus Thomson, 1858

 
Gêneros monotípicos de cerambicídeos